Made in America steht für:
 Made in America (Album), ein Musikalbum der Band The Blues Brothers
 Made in America (Film), einen Film von Richard Benjamin aus dem Jahr 1993
 Made in America (Lied), ein Lied der Musiker Kanye West und Jay-Z aus dem Jahr 2011
 englischer Originaltitel des Dokumentarfilms Crips and Bloods
 englischer Originaltitel der finalen Episode der Fernsehserie Die Sopranos, siehe Die Sopranos schlagen zurück
 Made in America (EP), eine EP der Girlgroup Cimorelli
 Made in America, Autobiographie des US-amerikanischen Walmart-Gründers Sam Walton, siehe Sam Walton #Werk: Made in America